Tandzut kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Tandzut (ort), Armavir, 
 Tandzut (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar